Філіп I Шляхетний (; 1174 — 15 жовтня 1212) — другий маркграф Намюру в 1195—1212 роках.

Другий син Балдуїна V, графа Ено і маркграфа Намюра, та графині Маргарити I Фландрської. 1195 року згідно із заповітом батька отримав Намюр. При цьому в заповіті було прописано, що Намюрське маркграфство повинен було перебувати у васальній залежності від графства Ено.

Втім на Намюр від імені своєї дружини Ермезінди (доньки Генріха I Намюрського) висунув свої претензії Теобальд I, графа Бара, скориставишисб заплутаністю низки заповітів та рішень Генріха Намюрського. віна з Теобальдом тривала декілька років. Зрештою 26 липня 1199 року за Дінанською угодою (укладена за підтримки короля Філіпа Швабського) суперник Філіпа I від імені дружини відмовився від прав на Намюр.

У Намюрському маркграфстві він виявляє себе миролюбним, побожним і ініціатором господарського розвитку, виступаючи посередником між ворогуючими феодалами й станами.

Не приєднався до своїх братів, що стали учасниками Четвертого хрестового походу. За відсутності брата Балдуїна VI став регентом Фландрії та Ено. У 1205 році після смерті брата став одним з опікунів (разом з льєзьким єпископом Гуго де П'єрпоном) небог Жанни і Маргариту. Втім цей факт спробував оскаржити французький король Філіпп II Август. При цьому маркграф Намюрський погиркався з Генріхом I, герцогом Брабанту. Зрештою Філіпу I вдалося викупити у єпископа Льєжа права на опіку над небогами, але король Франції 1206 року переміг маркграфа, полонив того й змусив укласти із собою договір, наслідком якого стало принесення омажу за Намюр французькому королю. Натомість було влаштовано шлюб Філіпа I з Марією, донькою Філіпа II Августа.

1208 року передав королю Франції опіку над небогами Жанною і Маргаритою, що спричинило повстання у Фландрії та Ено. 1212 року Філіп I помер у Валаньєні від дизентерії. Його було поховано у соборі Сен-Обін у Намюрі. Маркграфство спадкувала сестра Іоланда, яка невдовзі передала своєму синові Філіпу.

Примітки

Джерела 
 Baldwin, John W. (1986). The Government of Philip Augustus: Foundations of French Royal Power in the Middle Ages. University of California Press.
 Baron Emile de Borchgrave, " Philippe Ier de Namur ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 17, Bruxelles, 1903, p. 316—319.
 Gade, John A. (1951). Luxembourg in the Middle Ages. E.J. Brill.
 Spiegel, Gabrielle M. (1993). Romancing the Past: The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth Century France. University of California Press.

Маркграфи Намюра
Померли від дизентерії